Лаодикея (; ) e името на най-малко шест древни градове, които са наречени на селевкидската царица Лаодика I през 3 век пр.н.е. Това са:

 Лаодикея ад Маре, днес Латакия, Сирия
 Лаодикея на р. Ликус, Фригия, близо до дн. Денизли, Турция
 Лаодикея Понтика (Ладик), в Понт
 Лаодикея, във Финикия, днес Бейрут
 Лаодикея Комбуста, в Писидия
 Лаодикея Катакекаумене, в Галация